Het seizoen 2016/17 van de Premier League was het 25ste seizoen van de hoogste Engelse voetbalcompetitie sinds het oprichten van de Premier League in 1992. Leicester City was de titelhouder. Op 12 mei kroonde Chelsea zich als landskampioen door West Bromwich Albion met 0-1 te verslaan. Het was de zesde landstitel uit de geschiedenis voor de club uit Londen, die dit seizoen onder leiding stond van de Italiaan Antonio Conte.

Teams 

Aan de competitie deden 20 teams mee. Aston Villa, Newcastle United en Norwich City degradeerden in het seizoen 2015/2016 naar de Football League Championship. Burnley FC promoveerde naar de Premier League als kampioen van het Championship in seizoen 2015/16. Middlesbrough FC promoveerde als nummer 2 van de competitie. Op 28 mei 2016 promoveerde Hull City via de play-offs naar de Premier League. Dit ging ten koste van Sheffield Wednesday. De volgende teams waren tijdens het seizoen 2016/2017 ingedeeld in de Premier League.

Trainerswissels

Ranglijst

Eindstand

Legenda

Financieel resultaat
Aan het einde van het seizoen keerde de Premier League maar liefst 2,8 miljard euro uit, waarbij onder andere rekening werd gehouden met de sportieve resultaten en het aantal keer dat een ploeg live op tv te volgen was. Kampioen Chelsea mocht met 172 miljoen euro het grootste bedrag bijschrijven op de eigen rekening. Sunderland ontving het minst van alle ploegen, toch kon de degradant nog altijd rekenen op ruim honderd miljoen. Nummer twee Tottenham Hotspur ontving net iets minder dan Manchester City en Liverpool. Het drietal clubs ontving elk een bedrag van zo'n 167 miljoen euro. In de Nederlandse Eredivisie hebben alle clubs 'slechts' 70,7 miljoen euro te verdelen.

Statistieken

Positieverloop per club

Topscorers
Romelu Lukaku (Everton) was topschutter tot twee wedstrijden voor het einde van de competitie. Harry Kane (Tottenham Hotspur) haalde hem in met twee hattricks op een rij in de twee laatste duels.In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met dertien of meer treffers achter hun naam.AssistsIn onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer assists achter hun naam.''

Meeste speelminuten

Nederlanders
Onderstaande Nederlandse voetballers kwamen uit in de Premier League in het seizoen 2016/17.

Toeschouwers

Engels voetbalseizoen
Competitievoetbal 2016/17